Betsy Jolas (née en 1926), compositrice franco-américaine ;
 Eugène Jolas (1894-1952), écrivain, traducteur et critique littéraire américain ;
 Maria Jolas (1893-1987), traductrice et fondatrice d'une revue littéraire, mère de Betsy et Tina ;
 Tina Jolas (1929-1999), traductrice et ethnologue française.